Вулф ( — від  — вовк) — поширене англійське, єврейське прізвище, а також імені, старонімецького походження.

Відомі представники

Прізвище 

 Вірджинія Вулф (1882—1941) — британська письменниця.
 Гавлін Вулф — американський блюзовий музикант.
 Джин Вулф (1931—2019) — американський письменник-фантаст.
 Скотт Вулф (нар. 1968) — американський актор.
 Томас Вулф (1900—1938) — американський письменник.

Географічні об'єкти 
 Вулф — округ в штаті Кентуккі, США.
 Вулф — щитовий вулкан на острові Ісабела (Галапагоські острови), Еквадор.

Див. також 
 Вульф
 Вульфф
 Вольф

Англійські прізвища
Єврейські прізвища